Річки Папуа Нової Гвінеї — список річок, що повністю, чи частково протікають по території Папуа Нової Гвінеї, на острові Нова Гвінея і прилеглих островах, які належать цій державі.

Примітки

Література 

 
 
 Міжнародний річковий регістр. Річка Флай  

 
Папуа Нова Гвінея
Списки:Папуа Нова Гвінея